Makedonien eller Macedonia kan henvise til flere artikler:

 Makedonien i oldtiden – området i oldtiden under Alexander den Store (356 f.Kr. – 323 f.Kr.)
 Øvre Makedonien
 Nedre Makedonien
 Macedonia (romersk provins) – en romersk provins 146 f.Kr.-3. århundrede e.Kr.. (senere del af bispedømmet Macedonia) I det 3. og 4. århundrede blev provinsen delt i:
 Macedonia Salutaris i nord
 Macedonia Prima i syd 
 Makedonien (område) – Makedonien inden delingen
 Makedonien (græsk region), Græsk Makedonien – en geografisk region i Grækenland
 Vestmakedonien - et af tretten periferier i Grækenland
 Centralmakedonien - en af tretten periferier i Grækenland
 Østmakedonien og Thrakien - en af tretten periferier i Grækenland og den østlige del af græsk Makedonien sammen med Vestthrakien
 Nordmakedonien – staten der tidligere hed "Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien" eller "Republikken Makedonien"
 Det Pirinske Makedonien – en uofficiel betegnelse for Blagoevgrad-provinsen i Bulgarien

Se også 
 For en grundig gennemgang af Makedoniens oldtidshistorie, se Alexander den Store.